SSX2IP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 614 амінокислот, а молекулярна маса — 71 236.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, біогенез та деградація війок, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, клітинних контактах, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки